Josef Brzuchanski (ur. 1960) – czechosłowacki skoczek narciarski, zawodnik klubu Dukla Banská Bystrica. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1980/1981, kiedy zajął 78. miejsce w klasyfikacji generalnej. 26 stycznia 1981 zajął najwyższe w karierze, 13. miejsce w zawodach PŚ rozegranych w Chamonix.

W sezonach 1979/1980 i 1980/1981 wystąpił w dwóch edycjach Turnieju Czterech Skoczni. Podczas 28. turnieju zajął 76. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1960